

Вілас — місто, штат Колорадо
 Вілас — місто, штат Південна Дакота
 Вілас — місто, штат Вісконсин